Lambert I van Leuven (ca. 915-1015), eerste graaf van Leuven
 Lambert II Balderik van Leuven (?-1054), vierde graaf van Leuven, zoon van Lambert I